Renault Express (1985) – samochód osobowo-dostawczy produkowany w latach 1985–2002.
 Renault Express (2020) – samochód osobowo-dostawczy produkowany od 2021 roku.